

Населені пункти та їхні частини

 Ґуставув — село в гміні Жечиця Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Ґуставув — село в гміні Хотча Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуставув — село в гміні Щекоцини Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Ґуставув — село в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуставув — село в гміні Фалкув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґуставув — село в гміні Добжиця Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Ґуставув — колонія в гміні Закшев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуставув — лісова осада в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства

Примітки